Tele Top — швейцарська радіокомпанія.
 Телетоп — топографічний прилад.